Моріс Буржес-Монурі, Моріс Жан Марі Буржес-Монурі (фр. Maurice Jean Marie Bourgès-Maunoury; 19 серпня 1914(19140819), Люізан — 10 лютого 1993, Париж) — французький політик-радикал.
 Мішель Монурі, Мішель Жозеф Монурі (фр. Michel Joseph Maunoury; 17 грудня 1847, Ментенон, Франція — 28 березня 1923, Мер, Третя Французька республіка) — французький воєначальник.